Гароль Парк («Пит») Годвин (; 28 января 1929, Нью-Йорк — 19 июня 2013, Оберн (Калифорния)) — американский , . Лауреат Всемирной премии фэнтези (1982).

Биография 
В молодости участвовал в Корейской войне. Служил радиооператором в секретных подразделениях ВС США. Позже работал техником-исследователем, был профессиональным актёром, рекламным агентом, посудомойщиком и метрдотелем гостиницы. Пробовал себя в литературе.

Творчество 
Писателем стал в сравнительно позднем возрасте, в 43 года, когда издательство Playboy Press выпустило его первую книгу «Darker Places».

Известен, как писатель, создавший произведения во многих жанрах, включая триллеры, социальную и антирелигиозную сатиру, научную фантастику, фэнтези.

Автор исторических серий про короля Артура, Робин Гуда и др.

П. Годвин — автор 14 романов, двух сборников рассказов, двух пьес и трёх книг, написанных в сотрудничестве с другом Марвином Кеем: «The Masters of Solitude», «Wintermind» и «A Cold Blue Light».

Избранная библиография 
 Darker Places, 1973
 A Memory of Lions, 1976
 The Masters of Solitude, 1978 (в соавт.)
 Firelord, 1980
 Wintermind, 1982 (в соавт.)
 A Cold Blue Light, 1983 (в соавт., 1983)
 The Fire When It Comes, 1984 (сборник рассказов, номинант премии Хьюго)
 Beloved Exile, 1984
 The Last Rainbow, 1985
 A Truce with Time, 1988
 Invitation to Camelot, 1988
 Waiting for the Galactic Bus, 1988
 The Snake Oil Wars: or Scheherazade Ginsberg Strikes Again, 1989
 Sherwood, 1991
 Robin and the King, 1993
 Limbo Search, 1995
 The Tower of Beowulf, 1995
 Lord of Sunset, 1998
 Night You Could Hear Forever, 1999
 The Lovers: The Legend of Trystan and Yseult, 1999 (в соавт.)
 Watch By Moonlight, 2001
 Prince of Nowhere, 2011

Его последние две опубликованные книги, «Watch By Moonlight», «The Lovers: Legend of Trystan» и «Yseult» вышли под псевдонимом «Джейн Хокс».

Его рассказ «Influencing the Hell out of Time and Teresa Golowitz» послужил основой эпизода телесериала «Сумеречная зона» (1959).

Примечания

Ссылки 
 R.I.P. Parke Godwin, World Fantasy Award-winning Author
 Parke Godwin

Авторы исторических романов
Писатели-фантасты США
Английские писатели
Писатели фэнтези США
Лауреаты премии Всемирной премии фэнтези
Сатирики США
Участники Корейской войны